

Sigle 
 CFO – Chief financial officer (direttore finanziario)

Codici 
 CFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Confreza (MT) (Brasile)